São Leonardo pode referir-se a:

 São Leonardo de Blakemore;
 São Leonardo de Noblat (ou Leonardo de Limoges);
 São Leonardo de Port-Maurice.

Desambiguação